Jerzy Baranowski (1934–2009) – polski fotograf
 Jerzy Józef Baranowski (1947–2010) – polski inżynier, senator IV kadencji III Rzeczypsopolitej
 Jerzy Baranowski (ur. 1948) – polski generał
 Jerzy Baranowski – polski satyryk